Halbach steht für:
 Halbach (Familienname), Familienname, dort auch Namensträger
 Bohlen und Halbach, Adelsgeschlecht, dort auch Genealogie

Halbach ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Halbach (Remscheid), Ortsteil der Stadt Remscheid, Deutschland
 Halbach (Gemeinde Fuschl) im österreichischen Bundesland Salzburg
von Gewässern:
 Halbach (Gölsen), linker Zufluss der Gölsen bei Rainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Halbach (Weil), rechter Zufluss der Weil zwischen Edelsberg und Freienfels, Gemeinde Weinbach, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Halbach (Zellenbach), linker Zufluss des Zellenbach (Schwarza) bei Nöster in der Gegend, Gemeinde Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hahlbach, linker Zufluss der Selz nahe Morschheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Hallbach
 Halbachhammer
 Halbach-Array
 Nüdelshalbach